Like a Cat (; ) — второй мини-альбом южнокорейской гёрл-группы AOA. Был выпущен 11 ноября 2014 года, компанией FNC Entertainment, с одноименным заглавным синглом.

Сингл 
Песня «Like A Cat» была написана и спродюсирована Brave Brothers. Это оптимистичный трек с элементами рока. Клип на песню «Like A Cat» был выпущен 10 ноября 2014 года. Актеры - Дэниел Сноукс (как банкир) и Джейк Пейнс (как один из телохранителей).

Продвижение Like a Cat началась 13 ноября 2014 года на M Countdown. 19 ноября AOA заняли первое место на Music Show Champion.

Like A Cat был выбран Fuse как одна из «10 лучших поп-песен ноября, которые мы слышали», назвав песню «захватывающим, знойным треком, который является одной из самых смелых поп-песен, вышедших из Кореи».

«Like A Cat» достигла пика на 5 месте в цифровом чарте Gaon 15 ноября 2014 года и занимала 1 место в социальном чарте Gaon в течение шести недель подряд. Песня также дебютировала под номером 1 в чарте Music One Филиппин и в чарте KUWO Китая.

Японская версия 
Японская версия песни была выпущена 25 февраля 2015 года в качестве второго японского сингла группы. Он был выпущен в девяти различных версиях: ограниченное издание CD+DVD (тип A), ограниченное издание CD+Photobook (тип B) и семь ограниченных выпусков CD только, по одному изданию на участника. Ограниченные выпуски типов A и B включают одну случайную фотокарту из набора из 22. Альбом также включал японские версии «Elvis» и «Just The Two Of Us», а также караоке-версии всех трех песен.

Сингл достиг 4-го места на недельном сингл-чарте Oricon и 19-го места на месячном графике. Он также занял 10 место в Japan Hot 100.

Трек-лист

Чарты и сертификация

Примечания